Jerome (Arizona), població dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 Jerome (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho 
 Jerome (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Jerome (Pennsilvània), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània 
 Jerome K. Jerome (Walsall, Anglaterra, 1859 - Northampton, 1927), escriptor humorístic anglès
 Jerome LOL, artista de música pop-electrònica de Los Angeles